La finale du concours général individuel femmes de gymnastique artistique des Jeux olympiques d'été de 2020 organisés à Tokyo (Japon), se déroule au Centre de gymnastique d'Ariake le .

Format 
Les 24 meilleures gymnastes sont qualifiées pour la finale. Le score obtenu lors des qualifications se compose de la somme des notes obtenues à chaque agrès. Les compteurs sont ensuite remis à zéro pour la finale, qui ne prend pas en compte les notes des qualifications.
Il ne peut y avoir que deux gymnastes par délégation, la moins bien classée d'entre elles ne serait pas qualifiée et la prochaine gymnaste la mieux classée serait qualifiée à sa place.
Au cas où une gymnaste ne pourrait se présenter à la finale, quatre remplaçantes sont prévues lors des qualifications.

Qualifications

Les qualifications ont lieu le .

Finale
La gymnaste Simone Biles, première des qualifications, a déclaré forfait le 28 juillet 2021 pour cette épreuve du concours général individuel. Elle est remplacée par sa coéquipière, Jade Carey, classée neuvième des qualifications, qui n'était originairement pas qualifiée puisqu'il y avait d'ores et déjà deux gymnastes représentant la délégation des États-Unis.

Ellie Black, vingt-quatrième des qualifications a également du déclarer forfait en raison d'une blessure à la cheville. C'est la première remplaçante, la néerlandaise Lieke Wevers qui prend sa place.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats d'Europe de gymnastique artistique féminine 2020

Liens externes 
  sur le site officiel des Jeux olympiques d'été 2020.